Бедд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Орлеана, 55 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Бедд на сайті французького Національного інституту географії
 Бедд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бедд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер